El ventilador, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El ventilador (serie de televisión), serie de televisión colombiana.
 El ventilador (late show), programa de medianoche español.